Termenul mașină se poate referi la:

Mașină (în general), sistem tehnic care transformă o formă de energie în alta

Sensuri în tehnologie

Sensuri în informatică

Alte sensuri

Legături externe 
 Top 10 minuni mecanice monstruoase, 16 decembrie 2009, Alexandru Safta, Descoperă
 Monștrii Universului - Opt mașinării magnifice, 12 iulie 2007, Marc Ulieriu, Descoperă
 Programul Rabla de stimulare a inoirii parcului auto in 2013, 5 septembrie 2013, rematholding.ro, accesat la 4 decembrie 2013, Grupul Remat Holding Romania